XV-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Харькове по круговой  системе. В нём приняли участие 19 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Анатолий Гантварг. Второе место у Вячеслава Щёголева, третье место занял Владимир Каплан.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1969
Спортивные соревнования в Харькове
1969 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1969 году
Спорт на Украине в 1969 году
1960-е годы в Харьковской области